Een verkeersweg:
 N732 (België)
 N732 (Frankrijk)
 N732 (Nederland), zie Provinciale weg 732

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing